Сеяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сеяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сеяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи